Tomas Karlsson och liknande namn kan avse:

 Thomas Karlsson (botanist) (1945–2020), svensk botanist
 Thomas Karlsson (militär) (född 1953), svensk militär
 Thomas Carlzon (1955–2022), företagsledare och ämbetsman
 Thomas Karlsson (bandyspelare) (född 1957), svensk bandyspelare
 Thomas Karlsson (konstnär) (född 1964), svensk konstnär
 Tomas Carlsson (född 1965), företagsledare, VD för NCC
 Thomas Karlsson (född 1972), författare, idéhistoriker, religionsvetare